Milward steht für:

Vorname:
 Milward Lee Simpson (1897–1993), US-amerikanischer Politiker

Familienname:
 Alan Milward (1935–2010), britischer Wirtschaftshistoriker
 Albert Frank Milward (1893–1945), britischer Esperantist und Übersetzer

Geographische Objekte:
Milward Patch, eine mit Kelp bewachsene Untiefe vor der nordwestlichen Spitze Südgeorgiens